SHS är en förkortning för: 

 Societas Heraldica Scandinavica, Heraldiska sällskapet
 Svenska Handelshögskolans Studentkår
 Sporvejshistorisk Selskab
 Spridnings- och Hämtningssystem